Vellenberg heißen:

 Vellenberg (Gemeinde Götzens), Dorf bei Götzens, Bezirk Innsbruck-Land, Tirol
 Burgruine Vellenberg, bei Götzens im Inntal